Вербское () — село,
Варваровский сельский совет,
Юрьевский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225980503. Население по переписи 2001 года составляло 128 человек .

Географическое положение 
Село Вербское находится между сёлами Ивано-Межерецкое и Юрьевское.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания